

Майбулак — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Майбулак — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Майбулак — село, Толебійський район, Туркестанська область